Jussinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jussinsaari (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,54, long 24,75), 
 Jussinsaari (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,39, long 24,75), 
 Jussinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,11, long 24,46), 
 Jussinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,05, long 24,65), 
 Jussinsaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 
 Jussinsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Jussinsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Jussinsaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,14, long 26,35), 
 Jussinsaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,11, long 27,00), 
 Jussinsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 30,71), 
 Jussinsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Jussinsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Jussinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Jussinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 23,58), 
 Jussinsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Jussinsaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 
 Jussinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,16), 
 Jussinsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,87, long 29,92), 
 Jussinsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,37, long 29,96), 
 Jussinsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Jussinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Jussinsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 29,79), 
 Jussinsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Jussinsaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Jussinsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar